Sterigmapetalum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Sterigmapetalum ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Sterigmapetalum